Вяземский Иоанно-Предтеченский монастырь — женский монастырь Вяземской епархии Русской православной церкви, находящийся в городе Вязьме Смоленской области.

История 
Начало было положено в 1535 году Герасимом Болдинским:

…поставил к западу от города Вязьмы, на высоком холме, недалеко от реки Бебри келью и начал подвизаться на поприще духовной жизни

В 1542 году Герасим Болдинский получил благословение и грамоту у митрополита Макария и позволение у царя Иоанна Васильевича на основание мужской обители.

Первая деревянная церковь — во имя Иоанна Предтечи, что и дало название монастырю — была поставлена в том же году. При игумене Симеоне, ученике Герасима, был построен второй деревянный храм — церковь Вознесения Господня.

В 1566 году в монастыре побывал Иван Грозный; в 1598 году — Борис Годунов; 1619 — митрополит Ростовский и Ярославский, будущий патриарх Филарет; в 1654, 1655, 1656, 1657 годах — царь Алексей Михайлович; 1656 — патриарх Никон.

В годы Смуты монастырь был неоднократно ограблен польско-литовскими отрядами. Но уже в правление Михаила Фёдоровича на территории храма началось активное каменное строительство. На месте деревянной церкви в 1630—1638 годах был возведён трёхшатровый каменный храм Иконы Божией Матери Одигитрии с приделами в честь Иоанна Предтечи и Симеона Богоприимца. В 1650 году при архимандрите Пахомии построена новая каменная надвратная церковь Вознесения Господня с трапезной.

С 1665 по 1742 год монастырь имел подворье в Москве в приходе церкви Космы и Дамиана на Маросейке.

В 1692 году в грамоте Иоанна и Петра Алексеевичей игуменом монастыря был упомянут архимандрит Феодосий.

В XVIII веке в монастыре была организована семинария (1739—1744), переведённая по именному указу императрицы Елизаветы Петровны от 21 июня 1744 года в Москву на Крутицкое подворье. После перевода семинарии в обители было создано духовное училище, просуществовавшее до 1918 года

В 1750 году при архимандрите Венедикте был построен храм в честь Иконы Божией Матери «Знамение».

В 1812 году монастырь был разграблен французами, восстановление шло медленно.

В 1880-е годы при архимандрите Назарии был построен каменный двухэтажный гостиничный корпус

В 1912 году в монастыре проводил исследования архитектор-реставратор Пётр Барановский, материалы которых легли в основу реставрационных работ 1970—1980 годов.

При советской власти в 1918 году монастырь был закрыт, но монастырские храмы стали приходскими. В 1930 году был закрыт Вознесенский собор, церковное имущество разграблено и уничтожено. С храмов сняли кресты и главы, колокола вывезли на металлолом. В 1946 году разрушена Знаменская церковь (пострадавшая. но уцелевшая во время войны и варварской немецкой оккупации). Монастырь был осквернён: на территории разместили спичечную фабрику, пивоваренный завод, мастерские общества слепых, склады городского торга и аптечного управления. В 1980-е на территории монастыря начались реставрационные работы.

В 1990 году вновь был открыт Вяземский Иоанно-Предтеченский мужской монастырь Русской православной церкви. 11 августа 1991 года был освящён храм Вознесения Господня. В 1995 году монастырь был преобразован в женский. 12 августа в 2001 года был освящён главный престол храма Одигитрии; в 2003 году — колокола на звоннице.

Памятники 
 Памятник основателю монастыря Преподобному Герасиму Болдинскому.
 Памятник генерал-майору Александру Александровичу Жеребцову — Герою Отечественной войны 1812 года. Установлен в июне 2013 года.

Комментарии

Примечания

Литература 
 Никифоров Ф., Неверович В. Историко-статистическое описание г. Вязьмы и уезда его // Памятная книга Смоленской губернии на 1856 г. — Смоленск, 1856. — С. 29—89;
 Краткое описание Вяземского Иоанновского Св.-Предтечева монастыря // Смоленские епархиальные ведомости. 1896. — № 10. — С. 473—481
 Косточкин В. В. Старым Смоленским трактом. — М.: Искусство, 1972. — С. 94—100;
 Даниил (Сычёв), иером. Вязьма: Очерки истории. — М., 1997. — С. 41—62;
 СПАМИР: Смоленская Область Редколлегия: А. И. Комеч, А. В. Королёва, В. И. Плужников (отв. ред.), А. Б. Стерлигов — М.: Наука, 2001. — 646 с. — С. 331—336;
 Ангелина (Нестерова), мон. Вяземский Иоанно-Предтечев монастырь // Макариевские чтения. — Можайск, 2002. Вып. 9: Соборы Рус. Церкви: Мат-лы IX Рос. науч. конф., посвященные памяти святителя Макария. — С. 160—170.

Ссылки 
 Иоанно-Предтечев женский монастырь

Женские монастыри
Многошатровые храмы допетровского времени
Русская архитектура XVII века
Архитектурные памятники Смоленской области
Культура Вязьмы
 
Вязьма
Монастыри Смоленской области